Частное как результат деления
 Частное как противопоставление общему
 Частное как принадлежащее частному лицу